Marshall Plumlee – ex cestista statunitense
 Mason Plumlee – cestista statunitense
 Miles Plumlee – cestista statunitense